Polička est un toponyme qui peut désigner :

Polička ou Poliçkë, une localité de la commune de Kamenicë/Kosovska Kamenica

Polička, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice.